Tisovac est un toponyme qui peut désigner :

Localités

Tisovac, un village situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie ;
Tisovac, un village situé sur le territoire de la Ville de Tuzla, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Tisovac, un village situé dans la municipalité de Pakrac, comitat de Požega-Slavonie ;
Tisovac, un village situé dans la municipalité de Staro Petrovo Selo, comitat de Slavonski Brod-Posavina.

Montagne
Tisovac, une montagne de Bosnie-Herzégovine.